Дајмонд има више значења:
 Дајмонд (Илиноис)
 Дајмонд (Мисури)